The Terrible Turk – film del 1916 diretto da Louis Chaudet
 The Terrible Turk – film del 1916 prodotto dalla Jockey Film Company